Кейн може да се отнася за:
 Хора
 Кейн (кечист) (р. 1967), американски кечист
 Биг Деди Кейн (р. 1968), американски музикант
 Боб Кейн (1915-1998), американски автор на комикси
 Джеймс Кейн (1892-1977), американски писател
 Илайша Кент Кейн (1820-1857), американски офицер
 Керъл Кейн (р. 1952), американска актриса
 Майкъл Кейн (р. 1933), английски актьор
 Челси Кейн (р. 1988), американска актриса
 Окръзи в САЩ
 Кейн (окръг, Илинойс)
 Кейн (окръг, Юта)